Ива́н Анто́нов:
 
 Антонов, Иван Иванович (1880—?) — депутат Государственной думы I созыва.
 Антонов, Иван Лаврентьевич (1924—1963) — полный кавалер ордена Славы. 
 Антонов, Иван Леонтьевич (1921—2012) — начальник Управления пожарной охраны ГУВД Мосгорисполкома в 1968—1986 годах.
 Антонов, Иван Михайлович (1924—2001) — советский работник сельского хозяйства, директор совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Антонов, Иван Николаевич (1913—1943) — командир танковой роты, Герой Советского Союза.
 Антонов, Иван Петрович (1920—1989) — Герой Советского Союза.
 Примечания